Ювеналий:

 Ювеналий — мужское христианское имя.
 Ювеналий — первый патриарх Иерусалима.
 Ювеналий (Воейков) (1729—1807) — игумен Русской православной церкви.
 Ювеналий (Карюков) (1816—1882) — епископ Русской православной церкви, епископ Орловский и Севский.
 Ювеналий (Килин) (1875—1958) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ижевский и Удмуртский.
 Ювеналий (Машковский) (1883—1941) — епископ Русской православной церкви, епископ Вологодский.
 Ювеналий (Половцев) (1826—1904) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Литовский и Виленский.
 Ювеналий (Поярков) (род. 1935) — епископ Русской Православной Церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский.
 Ювеналий (Тарасов) (1929—2013) — епископ Русской православной церкви, митрополит Курский и Рыльский.
 Ювеналий Аляскинский (ок. 1761—1796) — иеромонах Русской православной церкви, миссионер.

См. также 
 Ювеналии
 Ювенальев